Сан Антонио Нанаватипам има више значења:

 Општина Сан Антонио Нанаватипам (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Антонио Нанаватипам (Сан Антонио Нанаватипам, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику